

Letteratura
 Il diario di Anna Frank  – titolo dell'edizione italiana del 1959 di Mondadori del diario di Anna Frank

Teatro
 Il diario di Anna Frank  – testo per il teatro adattato da Frances Goodrich e Albert Hackett del 1955

Film
 Il diario di Anna Frank (The Diary of Anne Frank) – film del 1959, diretto da George Stevens
 Il diario di Anna Frank (Das Tagebuch der Anne Frank) – film del 2016, diretto da Hans Steinbichler

TV
 Il diario di Anna Frank (Das Tagebuch der Anne Frank) – film televisivo del 1958, diretto da Emil Stöhr
 Il diario di Anna Frank (Dagboek van Anne Frank) – film televisivo del 1962
 Il diario di Anna Frank (The Diary of Anne Frank) – film televisivo del 1967, diretto da Alex Segal
 Il diario di Anna Frank (The Diary of Anne Frank) – film televisivo del 1980, diretto da Boris Sagal
 Il diario di Anna Frank (Das Tagebuch der Anne Frank) – film televisivo del 1982, diretto da Mirjana Erceg
 Il diario di Anna Frank (Het Dagboek van Anne Frank) – film televisivo del 1985, diretto da Jeroen Krabbé & Hank Onrust
 Il diario di Anna Frank – miniserie televisiva BBC del 1987, diretta da Gareth Davies
 Il diario di Anna Frank (El Diari d'Anna Frank) – film TV (Spagna) del 1996, diretto da Tamzin Townsend
 Il diario di Anna Frank (The Diary of Anne Frank) – miniserie televisiva BBC del 2009, diretta da Jon Jones